Het seizoen 2004 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, ving op 12 april aan en eindigde op 30 oktober. Rosenborg BK werd voor de negentiende keer landskampioen.

Rosenborg speelt samen met Vålerenga IF in de tweede voorronde van de Champions League. SK Brann, Tromsø IL en Viking (fair-play) spelen in de eerste voorronde van de UEFA Cup. Stabæk IF en Sogndal degraderen rechtstreeks naar de Tweede klasse. FK Bodø-Glimt handhaafde zich op het hoogste niveau door Kongsvinger IL in twee play-offwedstrijden te verslaan.

In 182 wedstrijden werd 531 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.92 doelpunt per wedstrijd. Het meest doelpuntrijke duel was Odd Grenland BK - Sogndal IL, dat op 20 juni eindigde in een 4-4 gelijkspel, onder meer door twee treffers van Olivier Occéan (Odd Grenland) en Alexander Ødegaard (Sogndal IL). De hoogste uitslag kwam tot stand in de wedstrijd Rosenborg BK tegen Hamarkameratene: 5-0.

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="80%"
|-style="background:#F0F0F0;"
!align="left"| !!BOD!!BRA!!FRE!!HAM!!LIL!!LYN!!MOL!!OGB!!ROS!!SOG!!STA!!TRØ!!VIK!!VÅL'|-
!FK Bodø/Glimt
|bgcolor="#808080"| || 1:1||0:3||0:2||0:4||0:0||0:0||0:2||0:1||3:1||3:1||2:1||2:2||1:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Brann Bergen
||3:1||bgcolor="#808080"| || 4:2||2:0||1:5||5:1||3:0||1:1||3:4||2:1||1:2||1:0||1:0||1:1
|-!
!Fredrikstad FK
||1:0||3:2||bgcolor="#808080"| || 2:1||1:4||2:4||2:1||3:0||0:2||3:3||0:2||1:0||0:0||2:2
|- style="background:#F0F0F0;"
!Hamarkameratene
||0:2||2:1||3:2||bgcolor="#808080"| || 1:1||1:0||5:1||2:4||2:0||3:2||0:0||1:1||1:2||0:1
|-!
!Lillestrøm SK
||0:0||2:2||2:0||0:1||bgcolor="#808080"| || 1:1||1:1||0:4||2:2||1:0||3:0||2:2||5:1||0:1
|- style="background:#F0F0F0;"
!Lyn Oslo
||1:0||1:2||2:2||1:1||1:1||bgcolor="#808080"| || 1:2||2:2||0:2||2:0||2:0||2:1||2:0||1:1
|-!
!Molde FK
||3:0||2:3||0:1||0:0||2:2||2:0||bgcolor="#808080"| || 2:1||1:3||1:1||3:0||1:1||1:1||1:1
|- style="background:#F0F0F0;"
!Odd Grenland
||3:5||0:2||5:2||2:2||3:2||0:0||1:1||bgcolor="#808080"| || 3:0||4:4||2:0||3:1||1:0||2:4
|-!
!Rosenborg BK
||3:0||1:0||3:1||5:0||4:1||4:1||0:2||2:0||bgcolor="#808080"| || 3:1||1:2||3:0||0:0||1:4
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Sogndal IL
||1:2||3:1||2:4||1:1||0:4||1:1||2:1||4:2||3:3||bgcolor="#808080"| || 1:2||2:1||0:2||2:1
|-!
!Stabæk IF
||2:5||2:1||1:1||1:1||1:1||0:1||1:3||0:0||1:1||3:1||bgcolor="#808080"| || 1:2||0:1||2:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Tromsø IL
||2:0||0:1||3:2||0:3||1:0||0:1||2:1||2:0||4:1||3:1||2:1||bgcolor="#808080"| || 4:0||2:0
|-!
!Viking FK
||1:1||4:2||5:2||0:1||1:1||0:0||1:1||2:2||1:1||4:2||1:0||1:2||bgcolor="#808080"| || 1:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Vålerenga
||1:0||1:0||3:0||2:0||2:0||1:2||4:1||1:0||2:2||0:0||3:0||1:1||0:0||bgcolor="#808080"|
|}

Eindstand

Promotie/degradatie
 Stabæk IF en Sogndal IL degraderen rechtstreeks naar de Adeccoligaen.
 IK Start en Aalesund FK promoveren naar de Tippeligaen.
 FK Bodø-Glimt won met 4-1 na twee play-offwedstrijden tegen Kongsvinger IL en handhaaft zich in hoogste afdeling.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Rosenborg BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Rosenborg BK, die in het seizoen 2004 onder leiding van trainer-coach Ola By Rise, de opvolger van Åge Hareide, voor de negentiende keer in de clubgeschiedenis de titel opeisten in Noorwegen.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2004
Noors voetbalelftal in 2004

Tippeligaen
Competitievoetbal 2004